Catanese steht für eine Rebsorte, siehe Catanese Nero

Catanese ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Catanese (* 1950), italienischer Mathematiker
 P. W. Catanese (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Buchautor und Werbetexter